Izrael – a mai Izrael állam
Egységes Izraeli Királyság - az ókori Izráel, Saul, Dávid és Salamon király korában
Izraeli Királyság, más néven Izráel – ókori királyság a két részre szakadt ország (Izrael és Júda) korában
Izrael (héberül Jiszráél) - Jákob pátriárka másik neve a Bibliában 
a történelmi Izrael – a Bibliában szereplő zsidó történelmi terület
 Izrael, keresztnév
Lásd még:
izraeliták - a zsidók egyik elnevezése
izraelita vallás - a judaizmus (zsidó vallás) egyik elnevezése
A zsidók története a történelmi Izrael területén – A zsidóság történelmének áttekintése bibliai alapon